Draw The Line – piąty album studyjny zespołu Aerosmith. Wydany w grudniu 1977.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Aerosmith